Aardrijkskunde
Carvalho (Penacova), plaats in Portugal

Personen met de achternaam Carvalho
Amauri Carvalho de Oliveira, beter bekend als Amauri, Braziliaans-Italiaanse voetballer
Charlene de Carvalho-Heineken, Nederlands topfunctionaris
Daniel Carvalho, Braziliaans voetballer
Daniel da Cruz Carvalho, ook bekend als "Dani", Portugees voetballer
Eleazar de Carvalho, Braziliaans componist en dirigent
Olavo de Carvalho, Braziliaans schrijver en filosoof
Orlando Peçanha de Carvalho, Braziliaans voetballer
Ricardo Carvalho, Portugees voetballer
Sebastião José de Carvalho e Melo, de Markies van Pombal, Portugees staatsman
João de Sousa Carvalho, Portugees componist (1745-1798)